Tannenbächle ist ein Gewässername:

 Tannenbächle (Buchbach), linker Zufluss des Buchbachs (zum Oberlauf Gunzenbach der Rechenberger Rot) bei Wildenstein, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Tannenbächle (Klemmbach) oder Tannenbächli, rechter Zufluss des Klemmbachs (zur Kleinen Wiese) zwischen Vorderheubach und Sägemättle, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Tannenbach